Comitatul Tipton sau Tipton County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Tipton County, Indiana
 Tipton County, Tennessee